Dvouhra juniorů ve Wimbledonu 2017 probíhala v první polovině července 2017. Do singlové soutěže londýnského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Z kvalifikace se probojovalo osm tenistů. Obhájcem titulu byl Kanaďan Denis Shapovalov, který namísto juniorského turnaje zvolil účast v mužské dvouhře poté, co mu organizátoři udělili divokou kartu. V úvodním kole seniorské soutěže jej vyřadil Polák Jerzy Janowicz.

Premiérový grandslamový titul vybojoval 18letý malažský rodák a osmý nasazený Alejandro Davidovich Fokina, jenž ve finále přehrál stejně starého Argentince Axela Gellera po dvousetovém průběhu. Stal se tak druhým španělským šampionem wimbledonské juniorky, když navázal na triumf Manuela Orantese z roku 1967. Do juniorského žebříčku si připsal 375 bodů, poražený finalista pak 270 bodů.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2017
Juniorský tenis v roce 2017